Malky ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamed Ali Al-Malky (* 1959), saudi-arabischer Sprinter
 Mohamed Amer Al-Malky (* 1962), omanischer Sprinter

Malky bezeichnet:
 Malky (Band), deutsche Band (Gründung 2011)

Siehe auch:
 Malki